Брянчаниново — название населённых пунктов:

Россия 
 Брянчаниново — посёлок в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Брянчаниново — деревня в Островском районе Псковской области.